Beaver je název několika vesnic v USA:

 Beaver (Aljaška)
 Beaver (Arkansas)
 Beaver (Iowa)
 Beaver (Minnesota)
 Beaver (Ohio)
 Beaver (Oklahoma)
 Beaver (Oregon)
 Beaver (Pensylvánie)
 Beaver (Utah)
 Beaver (Washington)
 Beaver (Západní Virginie)
nebo řeky Beaver